De Florisuginae (topaaskolibries) is een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie Trochilidae. Deze onderfamilie is weer onderverdeeld in twee geslachten:
 Geslacht Topaza (2 soorten topaaskolibries)
 Geslacht Florisuga (2 soorten: rouwkolibrie en witnekkolibrie))

Taxonomie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Florisuginae en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries